Rasumowski (oder Rasumowsky, Razumovsky, Razumovskiy, Rosumowskyj) ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Graf Razumovsky (1929–2002), Journalist
 Andrei Kirillowitsch Rasumowski (1752–1836), russischer Diplomat, Musikmäzen und Kunstsammler
 Dorothea Gräfin Razumovsky (1935–2014), deutsche Journalistin und Publizistin
 Georgi Petrowitsch Rasumowski (* 1936), sowjetischer Politiker
 Katharina Razumovsky (* 1961), österreichische Künstlerin
 Kirill Grigorjewitsch Rasumowski (1728–1803), russischer Graf
 Nikolai Konstatinowitsch Rasumowski (1893–1967), sowjetischer Geologe
 Lew Razumowsky, (20. Jahrhundert), sowjetisch-russischer Spielzeugdesigner

Siehe auch
 Mount Razumovskiy, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Palais Rasumofsky
 Rasumowsky-Quartett
 Rosumowskyj-Palast (Baturyn)